Jan Sinke (dammer)
 Jan Sinke (kunstenaar)